Parus fringillinus é uma espécie de ave da família Paridae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Quénia e Tanzânia.

Os seus habitats naturais são: savanas áridas.

Referências 
  BirdLife International 2004. Parus fringillinus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 26 de Julho de 2007.

Parus
Aves descritas em 1884